La  du championnat d'Écosse de football est la septième sous l'appellation Scottish Premiership. Elle oppose les douze meilleurs clubs d'Écosse en une série de trente-huit journées : les équipes s'affrontent à trois reprises de la  à la , puis le championnat se scinde en deux poules pour les 5 journées restantes.

Lors de cette saison, le Celtic défend son titre face à 11 autres équipes dont une promue du Scottish Championship : il s'agit de Ross County qui réintègre l'élite une saison après l'avoir quittée. Il s'agit de la seule accession à la première division puisque St Mirren,  du championnat 2018-2019, est sorti vainqueur des barrages de promotion en battant Dundee United.

Le 13 mars, la SFA annonce qu'elle suspend la compétition, jusqu'au 30 avril au moins, en raison de la pandémie de coronavirus. L'arrêt du championnat est prolongé, par la suite, jusqu'au 10 juin, avant d'être définitivement acté le 18 mai 2020.

Équipes

Participants et localisation 

Légende des couleurs

Informations équipes

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Le championnat est arrêté à la  journée alors en raison de la pandémie de Covid-19. Les points sont remplacés par le quotient des points par match pour tenir compte des équipes ayant un match de retard

Classement général 
Entre parenthèses est inscrit le quotient de points par match, premier critère de classement.

Résultats

Récompenses individuelles

Statistiques

Leader (journée par journée)

Dernière place (journée par journée)

Classement des buteurs 
Classement final

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
Championnat d'Écosse féminin de football 2019
Championnat d'Écosse féminin de football 2020

Lien externe 
 

Championnat d'Écosse de football
Écosse M1
Football 2019-2020
Football 2019-2020
Compétition de football reportée en raison de la pandémie de Covid-19